Лига Ирландии 1969/1970 () — 49-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1969/1970
Ирландия
Ирландия
1969 год в Ирландии
1970 год в Ирландии